Typ 27 (auch Type 27 oder Typ XXVII) steht für
 NSB Type 27, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 27, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ XXVII, offizielle Bezeichnung der deutschen U-Boot-Klasse XXVII

Abkürzung